

La Sagne 

 La Sagne, commune suisse du canton de Neuchâtel.
 La Sagne, localité de la commune suisse de Sainte-Croix.

Voir aussi